BSH steht für:
 Bass Sultan Hengzt, ein deutscher Rapper
 Bausparkasse Schwäbisch Hall
 BeanShell, eine Skriptsprache für die virtuelle Maschine von Java
 Berufsverband der Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Heilpädagogen, heute Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit
 Biologische Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems
 Bodelschwingh-Studienhaus, siehe Bodelschwingh-Studienstiftung
 Brettschichtholz, ein Bauholz
 BSH (Automarke)
 BSH Hausgeräte GmbH
 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
 Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen
 Büttner-Schilde-Haas AG, siehe Babcock-BSH

bsh steht für:
 Kati (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Nuristani-Sprachen der Nuristani in den Bergregionen Afghanistans und Pakistans

BSH